Lo Tros Gran és un antic camp de conreu del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà, en territori del poble de la Rua.

Està situat a ponent de la Rua, al sud-oest de la casa de lo Notari i a llevant del Planell.

Etimologia 
El terme tros significa, en moltes contrades agrícoles catalanes, una terra de conreu situada més o menys lluny del lloc de residència dels seus propietaris o parcers, que té unes característiques que l'individualitzen dels altres camps de conreu propers. La segona part del topònim, Gran, indica les seves mides, superiors a la dels altres camps que l'envolten.

Enllaços externs 
 Lo Tros Gran en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Gran
Gran